Amadeusz I (hrabia Sabaudii)
 Amadeusz I (król Hiszpanii)